Nikolaïdis est un patronyme grec porté notamment par :

 Aléxandros Nikolaïdis (1979-2022), taekwondoïste grec ;
 Apóstolos Nikolaḯdis (1938-1999), chanteur grec ;
 Athanásios Souliótis-Nikolaïdis (1878-1945), militaire grec ;
 Démis Nikolaïdis (1973-), footballeur international grec ;
 Ioánnis Nikolaḯdis (1971-), joueur d'échecs grec, grand maître international ,
 Nikos Nikolaïdis (1939-2007), cinéaste et romancier grec ;
 Pródromos Nikolaïdis (1978-), joueur greco-chypriote de basket-ball.

Patronyme grec